

Lieux (et événements liés) 

 France : Modène, commune du Vaucluse.
 Italie :
 La province de Modène, dont la capitale est la ville italienne de Modène.
 Modène, ville italienne de la région Émilie-Romagne ;
 Modène, duché souverain ayant pour capitale la ville italienne ci-dessus. Lien vers article: Duc de Modène ;
 La bataille de Modène eut lieu le  entre les troupes de Marc Antoine et celles d'Aulus Hirtius qui avait aidé un des assassins de César.

Patronyme 
 Léon de Modène ou Yehudah Aryeh Mi-modena (1571 - 1648), érudit juif vénitien de la fin du  et de la première moitié du , fut rabbin de Venise.

Divers 
 (3344) Modène est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Modène, race de pigeon domestique.
 Modène allemand, race de pigeon domestique dérivée de la précédente.